Cythereapuò riferirsi a:
Nella mitologia greca, Cytherea (Citerea) è uno degli epiteti della dea dell'amore Afrodite.
Cytherea – attrice pornografica statunitense.

Film
Cytherea – film del 1924 diretto da George Fitzmaurice